Мусса́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Муссак — в департаменте Гар;
 Муссак — в департаменте Вьенна.